Municipio de Smithton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Smithton (condado de St. Clair, Illinois), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Smithton (condado de Pettis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pettis.